José de Abreu – ator brasileiro
 José de Abreu Albano – poeta brasileiro
 José de Abreu Barbosa Bacelar – encarregado do Governo colonial português
 José de Abreu Machado Ortigão – político e militar português
 José de Abreu Pimenta – empresário e vereador português
 José de Abreu Resende – político brasileiro do estado de Minas Gerais
 José de Abreu (militar) – militar e nobre brasileiro
 José de Abreu (político) – empresário e político brasileiro
 José Abreu – jogador de beisebol cubano

Desambiguações de antropônimos